Gewagtes Spiel steht für:
 Gewagtes Spiel (1938), original Break the News, britische Filmkomödie von René Clair
 Gewagtes Spiel (1947), auch Spürhunde, original Les Gosses mènent l'enquête, französischer Kriminalfilm von Maurice Labro 
 Gewagtes Spiel (Fernsehserie) (1964–1967), 26 Folgen
 Gewagtes Spiel (1971), Film von Otakar Fuka
 Gewagtes Spiel (1983), original Stacy’s Knights, US-amerikanischer Spielfilm von Jim Wilson
 Gewagtes Spiel (1988), Film von Lezli-An Barrett
 Gewagtes Spiel (1992), original Consenting Adults, US-amerikanischer Film von Alan J. Pakula
 Gewagtes Spiel (1997), deutscher Spielfilm von Martin Gies